Ник Лашэвэй (, 24 марта 1988 года, Вашингтон, США — 8 мая 2016 года, Фреймингем, США) — американский актёр.

Биография

Карьера 
Ник Лашэвэй был известен своими ролями в сериале «Девчонки» и фильмах «Сорокалетний девственник» и «Секретные материалы: Борьба за будущее». Также актёр сыграл в «Последней песне» с Майли Сайрус в главной роли, где изобразил лидера банды головорезов. Помимо этого Ник сыграл Брэндона О’Нила в фильме Уэса Крэйвена «Забери мою душу» в 2010 году вместе с Максом Тириотом.

Смерть 
8 мая 2016 года Лашэвэй погиб в автокатастрофе во Фреймингеме, штат Массачусетс.

Фильмография

Примечания 

Погибшие в автомобильных катастрофах